Verrel ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Verrel, Philologin
 Torsten Verrel (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe

Siehe auch:
 Verrell
 Verel